Жеведь — топоним

 Жеведь — село в Черниговской области (Украина)
 Жеведь — приток Десны, река в Черниговской области (Украина)